Ramgarh (Jammu en Kasjmir) - plaats in het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
 Ramgarh Cantonment - kantonnement in onderstaand district
 Ramgarh (district) - district in de Indiase deelstaat Jharkhand